Peach steht für:
 Peach Aviation, japanische Billigfluggesellschaft
 Peach Girl, japanische Manga-Serie der Zeichnerin Miwa Ueda 
 PEACH-PIT, japanische Manga-Zeichnerinnen 
 Peach County  im US-Bundesstaat Georgia 
 Peach Springs Ort im Mohave County, US-Bundesstaat Arizona 
 Kernkraftwerk Peach Bottom im US-Bundesstaat Pennsylvania 
 das Peach Open Movie Project und der Kurzfilm Big Buck Bunny
 Prinzessin Peach, eine fiktive Figur aus den Super-Mario-Videospielen

Peach ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Neeve Peach (1842–1926), britischer Geologe
 Bill Peach (1935–2013), australischer Journalist und Nachrichtensprecher
 Ceri Peach (1939–2018), britischer Geograph
 Daryl Peach (* 1972), englischer Poolbillardspieler
 David Peach (* 1951), englischer Fußballspieler
 Justin Peach (* 1982), deutsch-amerikanischer Dokumentarfilmer und Kameramann
 Kenneth D. Peach jr. (1930–2006), US-amerikanischer Kameramann
 Mary Peach (* 1934), britische Schauspielerin
 Norman Peach (1889–??), australischer Tennisspieler
 Stuart Peach (* 1956), britischer Air Chief Marschall; „Chief of the Defence Staff“ der britischen Streitkräfte
 Timothy Peach (* 1963), britisch-deutscher Schauspieler 

Siehe auch:
 Peaches
 Peachland
 Pietsch